Il singolare del Waldbaum's Hamlet Cup 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Lendl era il detentore del titolo (l'edizione precedente era un'esibizione), ma quest'anno non ha partecipato.

Stefan Edberg ha battuto in finale 7–6, 6–3 Goran Ivanišević.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Stefan Edberg (campione)
  Andrés Gómez (quarti di finale)
  Brad Gilbert (quarti di finale)
  Pete Sampras (quarti di finale)

  Goran Ivanišević (finale)
  John McEnroe (semifinali)
  Jonas Svensson (quarti di finale)
  Guy Forget (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Waldbaum's Hamlet Cup 1990